Villamantilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Villamantilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villamantilla är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Villamantilla. Runt Villamantilla är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villaviciosa de Odón,  km öster om Villamantilla. Omgivningarna runt Villamantilla är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid